Lisowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie.
 Lisowszczyzna – część wsi Kopacze na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski
 Lisowszczyzna – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.
Lisowszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.